HMS Avenger ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Avenger (D14), ein Flugzeugträger von 1940, versenkt 1942
 HMS Avenger (F185), eine Fregatte der Amazon-Klasse von 1975, 1994 an Pakistan verkauft